El Campeonato Brasileño de Fútbol 2005 fue la 49° edición del Campeonato Brasileño de Serie A. El mismo comenzó el 23 de abril de 2005 y finalizó el 4 de diciembre del corriente año.

El título lo conquistó el club Corinthians de la ciudad de São Paulo, que ganó el cuarto título en su historia.

Formato 
Los 22 equipos jugaron entre sí dos veces. El equipo que más puntos logró (3 por victoria, 0 por derrota y 1 por empate) fue el campeón. Los cuatro equipos con menos puntos descendieron al Campeonato Brasileiro Série B del año siguiente.

Equipos participantes

Ascensos y descensos

Información de equipos

Tabla de posiciones 
Pts = Puntos; J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol 

São Paulo clasifica a Copa Libertadores 2006 al ganar la Copa Libertadores 2005.

Resultados

Goleadores 

</center>

Serie B 
- Serie B 2005. Los dos primeros ascienden a la Serie A 2006, los seis últimos descienden a la Serie C.

Referencias 
 Campeonato Brasileiro Série A 2005 at RSSSF

Enlaces externos 
 Confederação Brasileira de Futebol - Série A
 Brasileiro 2005 - Resultados, clasificación y estadísticas en Futpédia di GloboEsporte
 Brasileiro 2005 - Resultados, clasificación y estadísticas en Bola n@ Área
 Resultados y clasificación campeonato-brasileiro-serie-a/2005

Brasil
2005
Deporte en Brasil en 2005